Бо́нус ( — букв. добрый, хороший) — премия.
 Бонус в кошелёк или на счёт — один из видов маркетинговых ходов в Интернете, заключающийся в раздаче денег (обычно на электронные счета пользователей, реже на счёт сотового телефона) соответствующими сайтами с целью привлечь посетителей или просто для повышения его посещаемости.
 Бонус за вход в сетевую розницу — деньги, получаемые торговой точкой (магазином, универсамом, супермаркетом и т. д.), от поставщика (производителя, дистрибьютора, распространителя) продукции за «вход в сеть». При этом оговаривается ассортимент продукции (матрица), место на витрине (полке, холодильнике) и т. д.
 Страховой бонус — сумма прибыли страховой компании, направляемая на увеличение страховых сумм по договорам долгосрочного страхования.
 Ретро-бонус или ретро-скидка — премия за покупку товара, уплачиваемая поставщиком покупателю, один из способов стимулирования активности дистрибьюторов.
 Бонус-трек — дополнительная («подарочная») композиция на компакт-диске или аудиокассете.
 Игровые бонусы — получаемые в качестве поощрения в процессе прохождения компьютерной игры виртуальные «подарки», помогающие (а иногда и мешающие) прохождению игры.
 Бонус-уровень — дополнительный уровень в видеоигре, в котором игрок может заработать очки или предметы. Доступ к некоторым бонус-уровням открывается только после выполнения определённых условий. Поражение в бонус-уровне обычно не ведёт к поражению в игре.
 Бонус — промежуточный финиш в боулдеринге.
 Бонус — творческий псевдоним Бориса Репетура.
 «Бонус» — российский телесериал 2018 года.

См. также 
 Бонус-малус
 Платёж

Примечания